Francisco Grau puede referirse a:

Francisco Grau: Escultor español del siglo XVII.
Francisco Grau: Pintor español (1772 - 1834).
Francisco Grau: Músico y militar español (nacido en 1947).